Der Begriff Spitztonne bezeichnet
 ein Schifffahrtszeichen
 eine Form des Tonnengewölbes.